Licata − miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Sycylia

Osoby o tym nazwisku:
 Alexandre Licata − francuski piłkarz
 Arturo Licata − włoski superstulatek